Hohlenbach ist ein Gewässername:
 Hohlenbach (Lauter), rechter Zufluss der Lauter (Fils) in Nenningen, Stadt Lauterstein, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Hohlenbach (Meerbach), rechter Zufluss des Meerbachs (zum Marbach, zur Fils) bei Bartenbach, Stadt Göppingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Hohlenbach (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbachs an der Heimbacher Mühle des Marktes Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Hohlenbach (Rötenbach), linker Oberlauf des Rötenbachs (zum Kocher) bei Oberhohlenbach, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Holenbach